La communauté française du renseignement, nom donné à l'ensemble des services de renseignements de la République française.
 La communauté du renseignement ou United States Intelligence Community aux États-Unis.